Starski ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Starski (* 1943), polnischer Szenenbildner
 Ludwik Starski (1903–1984), polnischer Drehbuchautor, Songwriter und Autor
 Paulina Starski (* 1982), deutsche Rechtswissenschaftlerin  

Starski ist das Pseudonym folgender Personen
 Busy Bee Starski (* 1962 als David Parker), US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker
 Lovebug Starski (* 1960 als Kevin Smith; † 2018), US-amerikanischer Hip-Hop-DJ

Siehe auch:
 Starsky & Hutch
 Zdarsky